Siebel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Siebel (1707–1777), deutscher Politiker
 Anton Siebel (1670–1721), Bürgermeister in Elberfeld
 Carl Siebel (1836–1868), deutscher Dichter
 Christin Siebel (* 1985), deutsche Politikerin (SPD)
 Erich Siebel (1891–1961), deutscher Werkstofftechniker und Materialprüfer
 Franz Siebel (1777–1842), deutscher Porzellan- und Glasmaler  
 Friedrich Siebel (1891–1954), deutscher Pilot und Flugzeugfabrikant
 Gerhard Siebel (1784–1831), deutscher Kaufmann, Lokalpolitiker, Diplomat und Publizist
 Jennifer Siebel (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
  
 John Ewald Siebel (1845–1919), deutsch-amerikanischer Brauwissenschaftler
 Konrad Siebel, Pseudonym von Hans Roselieb (1884–1945), deutscher Schriftsteller
 Lisa Siebel (* 1919), deutsche Schauspielerin und Conférencière
 Mark Siebel (* 1964), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Michael Siebel (Bildhauer) (* 1951), deutscher Bildhauer
 Michael Siebel (* 1957), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Natalie Siebel (* 1969), deutsche Windsurferin
 Theodor Siebel (1897–1975), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Thomas Siebel (* 1952), amerikanischer Unternehmer
 Tillmann Siebel (1804–1875), deutscher Erweckungsprediger  
 Walter Siebel (* 1938), deutscher Soziologe
 Walther Alfred Siebel (1867–1941), deutscher Unternehmer, Kaufmann und Pietist 
 Wigand Siebel (1929–2014), deutscher Soziologe

Siebel ist der Name folgender Unternehmen:
 Siebel Institute, ein 1868 gegründetes brauwissenschaftliches Institut
 Siebel Systems, ein Softwarehersteller
 Siebel Flugzeugwerke, ein Flugzeughersteller
 Spedition Siebel, ein Fuhrunternehmen

Siebel ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Siebel, eine Figur in Faust. Eine Tragödie. von Johann Wolfgang von Goethe
 Siébel, eine Figur in der Oper Faust von Charles Gounod

Siehe auch:
 Siebels